Michael Chapman (1935–2020) est un directeur de la photographie américain. 
 Michael Chapman (1937–) est un producteur de télévision.
 Michael Chapman (1947–) est un compositeur australien.
 Michael Chapman (1941–2021) est un chanteur guitariste et compositeur anglais.